Николай Степанович Матвеев: Матвеев, Николай Степанович (1897—1979) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Матвеев, Николай Степанович (1907—1945) — Герой Советского Союза.